Elione – Particella α
Elione – Politico vissuto durante l'impero romano